Чёрная стрела может означать:
 Чёрная стрела — повесть Роберта Льюиса Стивенсона (1888).
 Чёрная стрела — американский художественный фильм 1948 года режиссёра Гордона Дугласа.
 Чёрная стрела — советский художественный фильм 1985 года режиссёра Сергея Тарасова, экранизация одноимённой повести.
  — американский художественный телефильм 1985 года режиссёра Джона Хью, экранизация той же повести.
 Чёрная стрела — австралийский мультипликационный фильм 1988 года режиссёра Питера Дженнингса.
 Чёрная стрела () — итальянский телефильм 2006 года.
 Блэк эрроу ( — «чёрная стрела») — первая и единственная британская 3-ступенчатая ракета-носитель.
 M-93 Black Arrow — сербская крупнокалиберная снайперская винтовка.

См. также